Дикая утка — многозначное понятие.
 Дикая утка — см. кряква.
 Дикая Утка — река в Свердловской области и Пермском крае, приток Сылвы.
 Дикая Утка — название реки Утка (приток Чусовой) в среднем течении.
 Дикая Утка — звёздное скопление.
 Дикая утка — сводный отряд ВВС Украины.
 Дикая утка — драматическая пьеса (1884 г.)